Блу Риџ има више значења:
 Блу Риџ (Алабама)
 Блу Риџ (Вирџинија)
 Блу Риџ (Џорџија)
 Блу Риџ (Тексас)